Аксенково — деревня в Петровском сельском поселении Ростовского района Ярославской области России. Постоянное население на 1 января  года —  чел.

История 
В 1885 году деревня относилась к приходу села Чашницы Карашской волости Ростовского уезда Ярославской губернии. Числилась как казенная деревня при колодцах. В ней находилось 25 дворов, 92 ревизских души и 65 наделов.

Население 
Динамика численности населения Аксенково:

Примечания

Литература 
 Каретников А. Л. Карашская волость и Первятинская земля: сравнительная история структур расселения (XII – XVII вв.) // История и культура Ростовской земли. 2009. С. 153-158.

Населённые пункты Ростовского района